Die Gerry Weber Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juni 2008 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Warschau die Orange Warsaw Open sowie in London die Artois Championships ausgetragen. Beide gehörten, genau wie die Gerry Weber Open, zur Kategorie International Series.

Titelverteidiger im Einzel war Tomáš Berdych, der im Achtelfinale am Schweden Robin Söderling scheiterte. Im Finale setzte sich der Setz- und Weltranglistenerste Roger Federer in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 gegen den Lokalmatador Philipp Kohlschreiber durch und verlor während des gesamten Turniers nicht einmal seinen Aufschlag. Der Titel war Federers zweiter Titel im Jahr 2008 nach den Estoril Open und sein 55. Titel insgesamt. In Halle war er mit bis dato fünf Titeln Rekordsieger. Im Doppel waren Simon Aspelin und Julian Knowle die Titelverteidiger; sie schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Die Paarung Michail Juschny und Mischa Zverev setzte sich im Finale mit 3:6, 6:4, [10:3] gegen Lukáš Dlouhý und Leander Paes durch. Zverev gewann damit seinen ersten ATP-Titel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 692.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Halle (Westf.)